Лоньи́-Боньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рюминьи. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08257.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 23 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 183 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 109 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 85 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 78,0 %, в 1999 году было 63,4 %). Из 85 активных работали 76 человек (42 мужчины и 34 женщины), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 24 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны